Нил Джани (Neel Jani) е швейцарски автомобилен състезател от индийски произход, роден на 8 декември 1983 г. в Роршах, Швейцария. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Драгън Рейсинг, в Световния шампионат за издръжливост с Порше и в УедърТек СпортсКар Чемпиъншип с Ребелиън Рейсинг. Джани е шампион в Световния шампионат за издръжливост през 2016 г. и в А1 Гран При през 2007/08, а през 2016 г. печели и 24-те часа на Льо Ман. Започва кариерата си с картинг състезания и е участвал още в Чамп кар, ФИА ГТ1, ГП2, Формула Рено и Формула Суперлига. Освен това е бил резервен пилот на Торо Росо във Формула 1.

Статистика 

Бележки:
  – 7-о място в класа, 39-о в генералното класиране.
  – 4-мо място в класа, 11-о в генералното класиране.
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Статистика в driverdb.com

Източници 

Джани, Нил